Diagrama TS, representació gràfica en la qual la salinitat és representada a l'eix de les abscisses i la temperatura és representada a l'eix de les ordenades
 Revista TS, publicació de resistència cultural dins del franquisme que aparegué de forma irregular entre els anys 1971 i 1976